Sagona steht für:
 Titularbistum Sagona, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Sagona ist der Familienname folgender Personen:
 Katie Sagona (* 1989), amerikanische Schauspielerin